Příjmení Psota nosí více osobností:

 Ivo Váňa Psota (1908–1952) – český choreograf a tanečník
 Hynek Psota (1846–1909) – český farmaceut, spolkový činitel a muzejník

 ženská varianta s přechýlením

 Ljubov Kvasnicová Psotová (1911–1985) – česká tanečnice a choreografka

Česká příjmení